Evergreen Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Heights (Georgia), im Hall County
 Evergreen Heights (Maryland), im Harford County